Dalo peut désigner :
 Dalo, une commune du département de Tougan, au Burkina Faso.
 Dalo, une commune, chef-lieu du département de Dalo, au Burkina Faso.
 Acronyme de droit au logement opposable.

Homonymie de toponyme